Atika (pokrajina), poluotok i pokrajina u Grčkoj
 Periferija Atika, grčka periferija
 Atika (arhitektura), niski zid iznad vijenca klasične fasade